Osoby o nazwisku Fritsch:
 Gerhard Fritsch − austriacki pisarz i krytyk literacki
 Gustav Fritsch − niemiecki anatom, fizjolog i antropolog
 Heinrich Fritsch − niemiecki lekarz położnik i ginekolog
 Johann Friedrich Fritsch − saski wydawca
 Paul Fritsch − francuski bokser wagi piórkowej
 Rüdiger von Fritsch − niemiecki dyplomata
 Thomas Fritsch − saski wydawca i księgarz
 Thomas von Fritsch − saski dyplomata, minister i polityk
 Thomas Fritsch − kompozytor przełomu renesansu i baroku, duchowny katolicki
 Toni Fritsch − austriacki piłkarz i zawodnik futbolu amerykańskiego
 Walter Fritsch − chilijski lekkoatleta, płotkarz
 Werner von Fritsch − niemiecki oficer Wehrmachtu, członek Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu
 Willy Fritsch − niemiecki aktor, głównie kina niemego, i pisarz

Zobacz też:
 Karol Frycze vel Fritsch vel Fritsche − podpułkownik w powstaniu styczniowym